Onze navires de guerre français ont porté le nom de Thétis, d'après le personnage mythologique du même nom :
 la , un navire de ligne de 44 canons lancé en 1697 ;
 la , une frégate de 40 canons lancée en 1705 ;
 la , une frégate de 26 canons lancée en 1722 ;
 la , une frégate de 26 canons lancée en 1752 ;
 la , une frégate de 40 canons lancée en 1788 ;
 la , une corvette de 10 canons lancée en 1793 ;
 la , une frégate de 44 canons de classe Pallas lancée en 1819 ;
 la , un cuirassé à coque en fer de classe Alma lancé en 1867 ;
 la , un torpilleur allemand de classe Doris capturé aux Grecs en 1916 ;
 la , un sous-marin de  lancé en 1927 ;
 la , un bâtiment d'expérimentation de la guerre des mines lancé en 1986.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française